San Sebastián de los Reyes puede referirse a:

 San Sebastián de los Reyes, ciudad de España.
 San Sebastián de los Reyes, ciudad de Venezuela.